

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Lesica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Międzylesie 
 Lesica – część wsi Zdziechów w woj. mazowieckim, w pow szydłowieckim, w gminie Szydłowiec
 Lesica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów

Obiekty fizjograficzne 
 Lesica (ok. 40 m n.p.m.) – wzniesienie na Wybrzeżu Trzebiatowskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Trzebiatów
 Lesica (ok. 100 m n.p.m.) – jedno ze Wzniesień Gubińskich, położone w woj. lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Gubin

Inne 
 Lesica – osiedle mieszkaniowe we Wrocławiu